No se lo digas a nadie puede referirse a:
 No se lo digas a nadie (libro), novela de Jaime Bayly de 1994;
 No se lo digas a nadie (película de 1998), basada en la novela anterior;
 No se lo digas a nadie (película de 2006), francesa;
 No se lo digas a nadie (película de 2019), polaca.